A magyar férfi vízilabdakupa 1984–1985-ös kiírását a Vasas SC nyerte.

Selejtezők
1984. szeptember 8. − október 7.

A csoport

B csoport

Nyolcaddöntők
1984. október 27.– november 4.

Negyeddöntők
1984. november 14. – 29.

Elődöntők

A 3. helyért

Döntő

A Vasas SC játékosai: Budavári Imre, Csapó Gábor, Faragó Tamás, Földi László, Gábor Áron, Kenéz György, Krieger György, Kuncz László, Liebhauser József, Liebmann István, Matusek Gyula, Méhes Jenő, Mészáros Csaba, Nemes Gábor, Szakács Árpád, Edző: Rusorán Péter

Források
 

Magyar férfi vízilabdakupa
vizilabda
vizilabda